Shan'auc est un personnage fictif de l'univers de la série télévisée Stargate SG-1, interprété par l'actrice Musetta Vander.

Histoire 

Shan'auc est une femme Jaffa qui fut très proche de Teal'c avant son mariage. Elle a été prêtresse d'Apophis sur Chulak, tout en pensant, comme Teal'c, que les Goa'uld sont de faux dieux. Un jour, désobéissant à un ordre donnée aux Jaffas par les Goa'ulds depuis la nuit des temps, Shan'auc essaya de communiquer avec son symbiote lors du Kelnorim. Elle réussit à communiquer avec lui en atteignant une phase du Kelnorim très proche de la mort. Ils communiquèrent tout d'abord par une succession de flashs, d'images. Au début le symbiote de Shan'auc ne lui envoya que des images négatives mais peu à peu Shan'auc, lui fit changer d'opinion sur le pouvoir des Goa'ulds. Les images devinrent positives et lorsque le goa'uld arriva à maturité, Shan'auc se rendit sur terre avec l'aide de Bra'tac. Elle souhaitait demander l'aide des Tau'ri pour trouver un hôte chez les Tok'ras. Cet hôte permettrait au symbiote d'aider la rébellion contre les Goa'ulds. En effet, Shan'auc est persuadée que son symbiote veut lutter contre le pouvoir absolu des Goa'ulds en partageant ses connaissances (les Goa'uld ont une mémoire génétique) avec les Tau'ri et les Tok'ra.
Les Tok'ra trouvent un hôte volontaire du nom d'Ebron de Paraval. Après l'implantation, le symbiote, qui peut enfin communiquer avec des mots, dit s'appeler Tanith.

Teal'c, convaincu que la communication avec les symbiotes ferait grandement avancer sa cause, se prépare à quitter le SGC pour retourner sur Chulak avec Shan'auc afin d'apprendre cette technique à tous les Jaffas. Leur idée est que si suffisamment de Jaffas persuadent leurs symbiotes respectifs que la domination Goa'uld n'est pas une bonne chose, ils pourront enfin recouvrer leur liberté.

Shan'auc est heureuse car elle pense avoir rallié Tanith à la cause Tok'ra, à savoir la lutte contre la domination des goa'uld. Malheureusement, il n'en est rien. Tanith l'a leurrée afin d'infiltrer la Tok'ra pour le compte d'Apophis. Le traître tue Shan'auc de ses propres mains, en lui faisant bien comprendre à quel point elle a été naïve et prétentieuse...

Voir aussi

Articles connexes 
 Personnages de Stargate SG-1

Jaffa (Stargate)